Sockertoppen kan syfta på:

Sockertoppen – ett berg i Rio de Janeiro
Sockertoppen, Åre kommun – ett fjäll i Åre kommun
Sockertoppen, Uddevalla – ett berg och ett område i Uddevalla
Sockertoppen, Björneborg – en ö i Satakunta, Finland

Se även
Sukkertoppen (olika betydelser) 
Sockertopp